Лу́ций Афра́ний () — имя нескольких римлян:
 Луций Афраний — известный комедиограф;
 Луций Афраний — участник Серторианской войны, консул 60 года до н. э., легат в Ближней Испании в 54—49 годах до н. э.